David Camara est un entraîneur et un ancien footballeur français né le  à Paris. 

La plus grande partie de sa carrière professionnelle s'est déroulée dans le Championnat de Ligue 2, où il jouait au poste de milieu défensif. 

Actuellement, il est l'entraîneur adjoint de l'AS Beauvais en National.

Carrière

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Mans FC
Joueur de l'AS Beauvais
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur du Football Club de Rouen
Joueur de l'US Orléans
Naissance à Paris
Naissance en septembre 1976
Joueur de la RAA louviéroise